Martin Richter (né le  à Prostějov en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évolue au poste de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1996-1997|| HC Olomouc || Extraliga|| 17|| 1|| 0|| 1|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| HC Karlovy Vary || Extraliga|| 42|| 1|| 2|| 3|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| HC Karlovy Vary|| Extraliga|| 51|| 3|| 6|| 9|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| HC Karlovy Vary|| Extraliga|| 24|| 0|| 5|| 5|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 26|| 1|| 3|| 4|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 41|| 4|| 5|| 9|| 80|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Wolf Pack de Hartford|| LAH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Wolf Pack de Hartford||  LAH|| 29|| 1|| 1|| 2|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HC Sparta Prague|| Extraliga|| 8|| 0|| 0|| 0|| 14|| 13|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2002-2003|| HC Sparta Prague|| Extraliga|| 34|| 2|| 7|| 9|| 77|| 8|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2003-2004|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 14|| 0|| 0|| 0|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HC Sparta Prague|| Extraliga|| 16|| 2|| 2|| 4|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HC Sparta Prague|| Extraliga|| 44|| 4|| 9|| 13|| 32|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2005-2006|| HC Bílí Tygři Liberec|| Extraliga|| 47|| 6|| 20|| 26|| 64|| 5|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2006-2007|| Wolf Pack de Hartford||  LAH|| 52|| 2|| 6|| 8|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HC Moeller Pardubice || Extraliga|| 17|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Södertälje SK|| Elitserien|| 29|| 0|| 1|| 1|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009||| HC05 Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 12|| 0|| 4|| 4|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Södertälje SK|| Elitserien|| 38|| 2|| 0|| 2|| 36|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2009-2010|| HC Eaton Pardubice || Extraliga|| 7|| 0|| 3|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Kometa Brno || Extraliga|| 30|| 0|| 0|| 0|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2010-2011|| HC Kometa Brno || Extraliga|| 11|| 0|| 0|| 0|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Trinec || Extraliga|| 31|| 1|| 0|| 1|| 32|| 16|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2011-2012|| HC Trinec || Extraliga|| 51|| 2|| 2|| 4|| 40|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2012-2013|| HC ’05 Banská Bystrica || Extraliga slovaque|| 33|| 1|| 6|| 7|| 28|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2013-2014|| KH Sanok || Ekstraliga|| 46|| 6|| 28|| 3|| 102|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| KH Sanok || Ekstraliga || 39 || 3 || 11 || 14 || 29 || 8 || 0 || 2 || 2 || 2

Internationales 

| 1997 ||  ||Championnat du monde junior || 7|| 0|| 0|| 0|| 8||
|-
| 2002 ||  ||Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 0||Quart de finale
|-
| 2003 ||  ||Championnat du monde || 9|| 0|| 1|| 1|| 24||
|-
| 2006 ||  ||Championnat du monde || 9|| 0|| 2|| 2|| 8||

Notes et références 

Naissance en décembre 1977
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur du HC Olomouc
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du Södertälje SK
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC Brno
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Prostějov
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Naissance en Tchécoslovaquie